Cappel (Wurster Nordseeküste), gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen
Cappel (Marburg), stadsdeel van Marburg in de Duitse deelstaat Hessen
Cappel (Hohenlohe), plaats in de gemeente Öhringen, in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Cappel (Moselle), gemeente in Frankrijk

ook zijn er in de Westhoek (Frankrijk) plaatsnamen met Cappelle of Cappel, die in het Nederlands vertaald worden met Kapelle resp. Kappel:
 Cappelle-Brouck, zie Kapellebroek
 Cappelle-la-Grande, zie Kapelle (Frankrijk)
 Armbouts-Cappel, zie Armboutskappel
 Oost-Cappel, zie Oostkappel
 Saint-Jans-Cappel, zie Sint-Janskappel
 Saint-Sylvestre-Cappel, zie Sint-Silvesterkappel
 Sainte-Marie-Cappel, zie Sint-Mariakappel
 Wallon-Cappel, zie Waalskappel
 Wemaers-Cappel, zie Wemaarskappel
 West-Cappel, zie Westkappel
 Zegerscappel, zie Zegerskappel